Ю́рий Алекса́ндрович Ха́рченко (род. 11 октября 1963, пос. Рощино, Ленинградская область) — советский саночник, выступавший за сборную СССР с 1982 года по 1991-й. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Калгари, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, пятикратный чемпион национального первенства. Защищал честь спортивного общества «Динамо», мастер спорта международного класса.

Биография 
Юрий Харченко родился 11 октября 1963 года в посёлке Рощино (Ленинградская область). Активно заниматься санным спортом начал в возрасте четырнадцати лет, когда вступил в ленинградское спортивное общество «Динамо», пять лет спустя стал членом национальной сборной. Первое время выступал в обеих дисциплинах, как в двойках, так и одиночках, но позже сделал выбор в пользу одноместных саней, так как здесь результаты были лучше.

Уже в 1983 году одержал победу на чемпионате Советского Союза, благодаря чему удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Сараево, где впоследствии финишировал седьмым.

В 1984 году стал бронзовым призёром национального первенства, а три последующих года — неизменно удерживал звание чемпиона. Ездил соревноваться на Олимпийские игры 1988 года в Калгари, изначально не был фаворитом, но сенсационно завоевал бронзовую медаль в одиночках, на 0,084 сек опередив Томаса Якоба из ГДР. Кубковый цикл завершил на втором месте общего зачёта, кроме того, пополнил медальную коллекцию серебром с чемпионата СССР.

На чемпионате мира 1989 года в немецком Винтерберге выиграл бронзовую награду в состязаниях смешанных команд, тогда как в зачёте национального первенства в двух следующих сезонах занимал первое и третье места.

Ещё в 1989 году Юрий Харченко окончил Ленинградский электротехнический институт связи, поэтому в 1991 году, сразу после окончания спортивной карьеры, пошёл работать инженером-связистом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль спортсмена на сайте НИС «Спортивная Россия»
 

Чемпионы СССР по санному спорту
Саночники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Мастера спорта России международного класса